Это — список самых ярких звёзд в созвездии Часы. Звёзды отсортированы в порядке убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 

Часы (созвездие)
Часы